Terraza puede referirse a:

Terraza aluvial; 
Terraza marina; 
Terraza (agricultura); 
Terraza (arquitectura); 
Terraza de Brühl, conjunto arquitectónico y atracción turística de la ciudad alemana de Dresde;
Terraza de los Elefantes, sitio arqueológico situado en el interior de Angkor en Camboya;
Terraza (bar); 
Terrazas, localidad española en la provincia de Burgos.
Terraza (Guadalajara), localidad española en la provincia de Guadalajara, municipio de Corduente.